Kolga (fartyg) kan bland annat syfta på:

 Kolga (1873), ångslup byggd 1873
 Kolga (1891), lastångfartyg byggt i Gävle 1891